Las lenguas talodi-heiban son un subamilia de lenguas Níger-Congo habladas en los montes Nuba de Sudán, situados en el Kordofán meridional. Las lenguas talodi y las lenguas heiban, son claramente distintas pero existe un parentesco entre ellas.

Clasificación 
Tanto las lenguas talodi y las lenguas heiban constituyen claramente dos grupos filogenéticos claros dentro de las lenguas cordofanas. Estos dos grupos fueron considerados por Joseph Greenberg (1963) como parte de un grupo cordofano dentro de las lenguas Níger-Congo. Posteriormente las agrupaciones de Greenberg fueron definidas, y actualmente se considera que las lenguas talodí (también llamadas talodi-masakin), y las lenguas heiban (también llamadas heiban-koalib o koalib-moro) forman juntas una rama independiente de las lenguas Níger-Congo y no se postula una cercanía con otras lenguas cordofanas, como las del grupo rashad o katla.

Roger Blench seála que tanto la familia talodi como la familia heiban, tienen clases nominales características de muchos grupos Níger-Congo, mientras que las lenguas katla no presentan ningún rastro de dichas clases nominales (a diferencia de las lenguas kadu o las lenguas katla, que parecen haber desarrollado ese sistema como consecuencia de un Sprachbund). A partir de esos hechos Blench concluye que las lenguas cordofanas no constituyen un grupo filogenético auténtico, sino al menos tres grupos diferentes (y de hecho sitúa a las lenguas kadu dentro de la lenguas nilo-saharianas).
 

Las lenguas lafofa (tegem), a veces se consideran como lenguas talodi divergentes, ya que presentan elementos léxicos diferenciales, por lo que algunos autores las colocan como otra rama Níger-Congo independiente.

Comparación léxica 
Los numerales en diferentes lenguas heiban son:
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=1|Oriental
! colspan=3|Central
! colspan=2|Occidental
! rowspan=2|PROTO-HEIBAN-KOALIB
|-
! Warnang !! Laro !! Utoro !! Koalib !! Moro !! Tira
|-
| '1' || ŋɔ̀ʈːɔ́r || kʷɛ̀tɛ̀ || wɛ̀dɔ́ŋ || -ɛ̀t̪ːɛ̀ || gónto || kɛ̀nːɛ || *kʷ-ad̪ːe
|-
| '2' || ŋèrcːácːény || rɔ́m || kútèn || -iɽɐn || lə́ɡə́ʧan || kɪ̀ɽɪcàn || *kʷ-tan
|-
| '3' || ŋèrːátːén || tə̀ɽìl || t̪èɽel || tɔɔɽɔl || lə́ɡɪ́ʧɪn || kɪ̀ɽɪcɪ́n || *d̪-eɽil /*-ɽijin
|-
| '4' || ŋèlàmlàŋ || kʷɔ̀ɾɔ̀ŋɔ́ || kɔ̀ɽɔŋ || twaɽŋan || márlon || maɬɽʊ̀ || *gʷ-aɽŋo /*maɽlo
|-
| '5' || ŋera ŋoʈːor || tʊ̀dìní || t̪ɔ̀ðːnɛ || toðne || ðénə́ŋ || ðɛ́nɛ̀ || *d̪-ud̪ine
|-
| '6' || 5+1 ||  ɲə̀rlə̀l || ɲɛ̄ɽɛl || ɲerlel || 5+1 || ɽɪ̀cín ɽɪ̀cɪ̀n (3+3) || *ɲ-d-ɛɽil
|-
| '7' || 5+2 || kʷɔ̀ɾátə̀ɾìl(4+3) || kɔ̀ɽɔ t̪eɽel (4+3) || ɗòvɔ̀kkwóɽɔ̀n || 5+2 || 4+3 || *4+3/ *5+2
|-
| '8' || ŋelamlaːŋɔ (4x2?) || ɗúbə̀ || dúbə || ɗòvɔ̀kkwópːà || 5+3 || ɔ́bːɔ̀ || *ɗ-uuba(ŋ)
|-
| '9' || ŋera ŋoʈːor wanoe (10-1?) || 5+4 || 5+4 || kwúnɐ̀tːùrːí || 5+4 || 5+4 || *5+4
|-
| '10' || kicːukurːɐ || dí || dìː || rúi || rɛ́θ || ʊ́rːɪ̀ || *ɗ-ui
|}

Los numerales en lenguas talodi son:
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=2|Talodi
! colspan=1|Tegem
! colspan=2|Tocho
! rowspan=2|PROTO-TALODI-TOCHO
|-
! Dagik !! Nding !! Lafofa !! Acheron !! Lumun
|-
| '1' || j-ɜlːʊ || -álːâŋ || tleidi || bulluk || cʊ́lʊ́kʊ̂ || *C-əllʊk
|-
| '2' || j-ɛːɽa || -étːâ || padɛrin || weɽʌk || mɛ̀ɽá || *C-ɛḍac
|-
| '3' || j-ɜt̪ːɜk̚ || t-atːák || pataːdIn || wʌt̪ːʌk || mɽaβʊ́ɾʊ̀k || *-ətt̪ə̪k
|-
| '4' || bɽandɔ || -ibːíñik || keːka || bɽando || mɔ́ʲɔ̀ɽɪ̀n || *C-ɔɟɔḍɪn
|-
| '5' || si-s-ɜlːʊ || ciβiñ cálːâŋ || liəgum || zəɡuŋ zulːuk || mʊ́ɣʊ́lʊ̀k ||
|-
| '6' || na-j-ɜlːʊ || 5+1 || 5+1 || 5+1 || mɽakʊ́ɾʊ̀k || *5+1
|-
| '7' || na j-ɛːɽa || 5+2 ||  || 5+2 || mɛ́ɽɛ̀ɽàβʊ́ɾʊ̂k || *5+2
|-
| '8' || na j-ɜt̪ːɜk̚ || 5+3 ||  || 5+3 || mámɔ̀ɾmɔ̀ɾ || *5+3
|-
| '9' || na bɽandɔ || 5+4 ||  || 5+4 || mʊ́ɣʊ́lláʲɔ̀ɽɪ̀n || *5+4
|-
| '10' || n̪ipɽa || ñíβá ñûk || tiəɽum || gurruŋ || mɑ̀tul || *a-ttuḷ
|}
Algunas otras correspondencis léixcas entre el proto-heiban y el proto-talodi tomadas de Blench (2016) son:

Una comparación entre los prefijos de las clases nominales del proto-heiban y el proto-talodi debida a Blench (2016):

Referencias

Bibliografía 
 Roger Blench.  (inédito) Kordofanian and Níger–Congo: new and revised lexical evidence.
 Roger Blench, 2011, Should Kordofanian be split up?, Nuba Hills Conference, Leiden

Lenguas kordofanas
Lenguas de Sudán